Kreuzöd ist der Ortsname von

 Kreuzöd (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kreuzöd (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kreuzöd (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kreuzöd (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern